F4, F-4, F.4 ou F04 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 F 4, un sous-marin de la Regia Marina ;
 Forlanini F.4, un dirigeable militaire italien ;
 Martinsyde F.4 Buzzard, un chasseur biplan britannique ;
 McDonnell Douglas F-4 Phantom II, un avion de combat américain ;
 , un sous-marin de Classe F de l'US Navy.

Études 
 F4 : Filière "Calcul et modélisation scientifiques" à l'Institut supérieur d'informatique, de modélisation et de leurs applications (ISIMA).

Immobilier 
 F4 : en France, un appartement F4 est un logement de 4 pièces hors salle de bain et cuisine (voir taille des logements).

Informatique 
  est la quatrième des touches de fonction d'un clavier d'ordinateur.

Jeux vidéo 
 F4 est une société qui conçoit, développe et exploite des jeux vidéo, basée à Paris.

Média 
 F4 sont les initiales de France 4, une chaîne de télévision française.

Transports 
Aviation
 Ambrosini F.4 Rondone un biplace de sport et d’entrainement du constructeur italien SAI Ambrosini.

Moto
 MV Agusta F4, une moto sportive du constructeur italien MV Agusta.

Photographie 
 Le Nikon F4 est un appareil photo reflex professionnel lancé en 1988.

Sciences 
Mathématique
 F4 est un groupe de Lie complexe, de type exceptionnel.

Médecine
 F4 : Score Metavir pour l'évaluation de la fibrose afin de décrire l'état pathologique du patient ;
 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives (F04), d'après la classification internationale des maladies.

Météorologie
 F4,  une des catégories de tornade sur l'échelle de Fujita (vents 330-420 km/h, dégâts dévastateurs).

Sport automobile 
 Formule 4, une catégorie de voitures de type monoplace de compétition ;
 Championnat de France F4, un championnat de course automobile.

Télécommunications 
 F4 peut également signifier le niveau de licence d'un radioamateur.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres